Ба́бкін (; ) — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Бабкіна.

Відомі носії 

 Бабкін Анатолій Федорович — ветеринарний лікар. Заслужений працівник сільського господарства України.
 Бабкін Валерій Федорович — ветеринарний лікар. Доктор ветеринарних наук.
 Бабкін Владислав Станіславович (1997—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабкін Едуард Вікторович — майор медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабкін Михайло Анатолійович ( 1967) — історик, доктор історичних наук.
 Бабкін Олександр Євграфович — чиновник Нижньогородського земського суду, титулярний радник.
 Бабкін Олександр Федорович — спортсмен, почесний арбітр з легкої атлетики, заслужений тренер УРСР, заслужений тренер України.
 Бабкін Олександр Іванович — радянський футболіст.
 Бабкін Сергій Миколайович ( 1978, Харків) — український співак, музикант та актор.

Жінки: Бабкіна